Jaubari bezeichnet:

 Jaubari (Gorkha), VDC im Distrikt Gorkha (Nepal)
 Jaubari (Nawalparasi), VDC im Distrikt Nawalparasi (Nepal)